Die Upper Austria Ladies Linz 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 7. bis 13. Oktober 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Camila Giorgi im Einzel und die Paarung Kirsten Flipkens / Johanna Larsson im Doppel. Die 15-jährige Cori Gauff konnte das Turnier als Lucky Loser gewinnen und somit ihren ersten Titel auf der WTA-Tour feiern. Sie ist damit die jüngste Toursiegerin, seit Nicole Vaidišová 2004 in Vancouver gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Upper Austria Ladies Linz 2019 fand am 6. und 7. Oktober 2019 statt.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 2019
2019